Юрий Сергеевич Цепилов (2 января 1964 года, СССР) — советский, российский и эстонский хоккеист, тренер.

Карьера 
Начинал свою карьеру в киевском «Соколе». В своем дебютном сезоне провел три матча в Высшей Лиге. Затем Цепилов выступал за ряд клубов первой лиги. В 1988 году он переехал в Таллин и пополнил ряды местного «Таллекса». После обретения независимости Эстонии Цепилов остался в прибалтийской стране. свою карьеру он заканчивал в местных любительских командах.

Тренерская деятельность 
Еще продолжая играть, Юрий Цепилов вошел в тренерский штаб сборной Эстонии. С 2003 по 2006 год он самостоятельно возглавлял ее. В то время эстонцы стабильно выступали в Первом дивизионе Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

В дальнейшем специалист работал с молодежной сборной страны. В 2009 году Цепилов привел клуб «Старз» к титулу чемпиона Эстонии. В последнее время тренер работает с любительской командой «Монстера», с которой участвует в соревнованиях Любительской хоккейной лиги среди ветеранов.

Достижения 
  Чемпион Эстонии (1): 2009.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects
 Профиль на сайте «Российский хоккей»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты Эстонии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Машиностроитель» Киев
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «ШВСМ»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Таллэкс»
Хоккейные тренеры России
Хоккейные тренеры Эстонии
Тренеры сборной Эстонии по хоккею с шайбой